A 3, oft auch A3, steht für die Abteilung 3 in einem Stab der Luftwaffe der Bundeswehr. Der Abteilungsleiter-Dienstposten kann als Offizier im Generalstabsdienst koediert sein. Der Buchstabe „A“ für Air Force (Luftwaffe) steht und die Ziffer „3“ das „Führungsgrundgebiet 3“, also Planung, Befehlsgebung und Führung laufender Operationen kennzeichnet.

Sofern keine eigenständigen Abteilungen für die Führungsgrundgebiete 5 oder 7 vorhanden sind, werden die Aufgaben ebenfalls durch den „A 3“ wahrgenommen.

Weitere Stabsabteilungen der Luftwaffe 
 A 1 – Innere Führung, Personalwesen, Informationsarbeit, Jugendarbeit/Nachwuchsgewinnung und Personalersatz.
 A 2 – Beurteilung der Feindlage, Nachrichtengewinnung und Aufklärung, militärisches Nachrichtenwesen, Targeting, militärische Sicherheit und Geo-Information.
 A 4 – logistische Unterstützung, Logistik.
 A 5 – Zivil-militärische Zusammenarbeit; (in territorialen Kommandobehörden ständig vorhanden, ansonsten nur im Einsatz oder Verteidigungsfall).
 A 6 – Führungsunterstützung, Fernmeldewesen, Datenverarbeitung, IT-Sicherheit und Stabsunterstützung.
 A 7 – Ausbildung und Übung vor und in Einsätzen.
 A 8 – Wirtschaftsangelegenheiten, Planung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln.

Siehe auch 
 Generalstab

Allgemeine Truppenkunde